Ононское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Забайкальский край 
 Ононское сельское поселение — входит в Оловяннинский район
 Ононское сельское поселение — входит в Шилкинский район